Лугарі, за тлумаченням Б. Грінченка, — розбійники, що ховалися в степових лісах і нападали на купецькі й чумацькі обози.
 Лугарі — Луганська обласна дитяча громадська організація.
 «Лугарі» або «Стрілецькі Лугарі» — Луганський обласний козачий кінний театр
 «Лугарі» — народний вокальний ансамбль Луганського університету внутрішніх справ, переможець різних міжнародних фестивалів і конкурсів. Керівник ансамблю В. Петраченко написав також гімн дитячої організації «Лугарі».

Посилання 
Лугарі  //